Center City (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Center City (Philadelphia), een stadsdeel van de Amerikaanse stad Philadelphia